Деманов — славянская фамилия; имеет женскую форму Деманова.
 Деманов, Андрей Юрьевич (род. 1985) — российский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 105 кг, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта.
 Деманов, Георгий Георгиевич (1915—1944) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.